Мари́я Евге́ньевна Алла́ш (род. 9 марта 1976, Москва, СССР) — российская балерина, прима-балерина Большого театра РФ с 1994 года. Народная артистка России (2012).

Биография 
Родилась 9 марта 1976 года в Москве.

Окончила Московское хореографическое училище (педагог — профессор, народная артистка СССР Софья Головкина).

С 1994 года солистка Большого театра России. Её педагогами-репетиторами в разное время были Татьяна Голикова и Нина Семизорова.

Муж - солист Большого театра, заслуженный артист РФ Алексей Лопаревич.

Партии

1994 год 
 мазурка, одиннадцатый вальс («Шопениана» на музыку Ф. Шопена, хореография М. Фокина)

1995 год 
 Повелительница дриад («Дон Кихот» Л. Минкуса, хореография М. Петипа, А. Горского в редакции Ю. Григоровича)
 графини Вишни («Чиполлино» К. Хачатуряна в постановке Г. Майорова)
 Мирта («Жизель» А. Адана, хореография Ж. Коралли, Ж. Перро, М. Петипа в редакции Ю. Григоровича, затем и в спектакле в редакции в. Васильева)
 Эгина ("Спартак" А. Хачатуряна, хореография Ю. Григоровича)

1996 год 
 Испанская невеста («Лебединое озеро» П. Чайковского, хореография А. Горского, М. Петипа, Л. Иванова в редакции Ю. Григоровича)
 Гамзатти («Баядерка» Л. Минкуса, хореография М. Петипа в редакции Ю. Григоровича)
 два лебедя («Лебединое озеро» в постановке В. Васильева) — была в числе первых исполнителей балета в этой редакции

1997 год 
 Уличная танцовщица («Дон Кихот»)
 Клеманс, первая вариация в картине «Грезы Раймонды», Генриетта («Раймонда» А. Глазунова, хореография М. Петипа в редакции Ю. Григоровича)
 Фея Сапфиров, Фея Сирени («Спящая красавица» П. Чайковского, хореография М. Петипа в редакции Ю. Григоровича)
 третья вариация в картине «Тени» («Баядерка»)
 первая вариация в гран па («Дон Кихот»)
 Фея Золота («Спящая красавица»)

1998 год 
 «четверка» («Моцартиана» на музыку П. Чайковского, хореография Дж. Баланчина) — была в числе первых исполнителей этого балета в Большом театре
 Мехмене Бану («Легенда о любви» А. Меликова, хореография Ю. Григоровича)

1999 год 
 кобылицы («Конек-Горбунок» Р. Щедрина в постановке Н. Андросова) — была в числе первых исполнителей этого балета
 «две пары» в III части («Симфония до мажор» на музыку Ж. Бизе, хореография Дж. Баланчина) — была в числе первых исполнителей этого балета в Большом театре

2001 год 
 три лебедя, Венгерская невеста, сверстницы принца («Лебединое озеро» во второй редакции Ю. Григоровича) — была в числе первых исполнителей балета в этой редакции

2003 год 
 Раймонда («Раймонда»)

2004 год 
 Одетта-Одиллия («Лебединое озеро»)
 ведущая солистка («Кончерто барокко» на музыку И. С. Баха, хореография Дж. Баланчина)
 солистка III части («Симфония до мажор»)
 Леа («Леа» на музыку Л. Бернстайна в постановке А. Ратманского, вторая редакция)

2005 год 
 Никия («Баядерка»)
 Ипполита (Титания) («Сон в летнюю ночь» на музыку Ф.Мендельсона-Бартольди и Д.Лигети в постановке Дж. Ноймайера)
 Страсть («Предзнаменования» на музыку П. Чайковского, хореография Л. Мясина) — первая исполнительница в России
 Китри («Дон Кихот»)

2006 год 
 Рита («Золотой век» Д. Шостаковича в постановке Ю. Григоровича)

2007 год 
 солистка («Серенада» на музыку П. Чайковского, хореография Дж. Баланчина) — была в числе первых исполнителей этого балета в Большом театре
 солистка («Класс-концерт» на музыку А. Глазунова, А. Лядова, А. Рубинштейна, Д. Шостаковича, хореография А. Мессерера)

2009 год 
 Флер де Ланс («Эсмеральда» Ц. Пуни, хореография М. Петипа, постановка и новая хореография Ю. Бурлаки, В. Медведева) — первая исполнительница

2010 год 
 Пахита (Большое классическое па из балета «Пахита» Л. Минкуса, хореография М. Петипа, постановка и новая хореографическая редакция Ю. Бурлаки)

2012 год 
 солистка в «Рубинах» (II части балета «Драгоценности») на музыку И. Стравинского (хореография Дж. Баланчина)

2016 год 
 Люська («Золотой век» Д. Шостаковича в постановке Ю. Григоровича)

Награды 
 Народная артистка России (2012)
 Заслуженная артистка России (2002)

Примечания

Ссылки 
 Информация на сайте Большого театра

Педагоги-репетиторы Большого театра